O Campeonato Citadino de Gravataí de 2012 foi uma competição amadora de futebol do município de Gravataí. Ela foi organizado pela Liga Gravataiense de Futebol com o apoio da Prefeitura de Gravataí, através da Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL).  

A competição deveria ter iniciado no dia 15 de abril com as categorias Especial de Amadores, Veterano e Sub-18, mas teve início em 13 de maio e encerrou no dia 30 de dezembro com a final da categoria Acesso de Amadores.

Categorias

Categoria Especial de Amadores 

Os dois times rebaixados para o Campeonato Citadino de Gravataí de 2013 - Categoria Acesso de Amadores são o  Palmeirinha  e o  Real Madri (devido a confusão na segunda rodada).

Final  

 Houve uma confusão nas arquibancadas e o jogo foi interrompido aos 38 minutos do segundo tempo. A Liga Gravataiense de Futebol declarou o E.C. Bagé campeão através de uma Nota Oficial da Comissão Disciplinar Desportiva.

Categoria Acesso de Amadores 

Os dois times que ascenderam a Categoria Especial de Amadores do Campeonato Citadino de Gravataí de 2013 são o Gravataí F.C. e o Unidos da Vila.

Final 

"Nas penalidades brilhou a estrela do goleiro Queixo, que defendeu duas penalidades, dando o titulo para o Gravataí, para a alegria do Rudinei que estava quase enfartando na casa mata".

Categoria Veterano 

Final 

 A prorrogação foi 0x0. O  Vila Branca ficou com o titulo por ter melhor campanha na competição.

Categoria Sub-18 
Final 

 A competição foi decidida nas penalidades, em que venceu o  Vila Elisa.

Categoria Master

Categoria Sub-14

Categoria Sub-12 

2012
Futebol de 2012 no Rio Grande do Sul